Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Tadzjikistan. IJsland heeft geen ambassade in Tadzjikistan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Tadzjikistan
IJslandse